Benioff ist der Familienname folgender Personen:

 David Benioff (* 1970), US-amerikanischer Autor und Drehbuchschreiber
 Hugo Benioff (1899–1968), US-amerikanischer Geophysiker und Seismologe
 Marc Benioff (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer
 Paul Benioff (1930–2022), US-amerikanischer Physiker

Sonstiges
 Benioff-Zone